Adrien Decourcelle (1821-1892) est un homme de lettres et auteur dramatique français.
 Pierre Decourcelle (1856-1926) est un écrivain et dramaturge français, fils du précédent.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme